ANB steht für:
 Allgemeine Nutzungsbedingungen, vergleiche Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 Alsternordbahn, eine Vorortbahn nördlich von Hamburg

 American National Biography, ein biografisches Nachschlagewerk, das seit 1999 bei der Oxford University Press erscheint und einer Nationalbiografie der Vereinigten Staaten gleichkommt
 Anniston Metropolitan Airport, Flughafen in Anniston, Alabama, USA nach dem IATA-Code
 Anschlussnetzbetreiber, Stromnetzbetreiber eines Übertragungs- oder Verteilungsnetzes für elektrische Energie
 Arab National Bank, eine Bank
 Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Behördenbibliotheken
 Archäologisches Nachrichtenblatt, eine bis 2012 erschienene wissenschaftliche archäologische Zeitschrift
 Armenian Navy Band, eine armenische Weltmusikformation
 Ausspeise-Netzbetreiber, siehe Bilanzkreis#Unterschiede zwischen Strom- und Gasbilanzierung
 Bahnhof Niebüll (DS100-Code)
 Münzstätte Annaberg um 1540 (Buchstabenzeichen für diese Münzstätte)

anb steht für:
 Andoa (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Zaparo-Sprache in Peru

AN B steht für:
 AN B, ein altägyptisches Doppelgrab

ANB